Rishi Csillagok háborúja bolygó
 Rishi Csillagok háborúja hold
 Risi vallás